Pterygascidia är ett släkte av sjöpungar. Pterygascidia ingår i familjen Agneziidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Pterygascidia